Пефтиев — фамилия; имеет женскую форму Пефтиева.
 Пефтиев, Владимир Павлович (род. 1957) — белорусский бизнесмен, один из богатейших людей в стране.
 Пефтиев, Иосиф Евстафьевич (1915—1987) — советский колхозник, Герой Социалистического Труда.